Burckhardt kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Emmanuel Burckhardt
 Daniel Burckhardt

Robotskapade auktorsförkortningar